Montesanto ima više značenja:
 Montesanto, Ferrara
 Montesanto, Perugia